Il doppio del Monte Carlo Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Sergio Casal e Emilio Sánchez erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Marcelo Filippini e Horst Skoff.

Tomáš Šmíd e Mark Woodforde hanno battuto in finale 1–6, 6–4, 6–2 Paolo Canè e Diego Nargiso.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Tomáš Šmíd /  Mark Woodforde (campioni)
 Boris Becker /  Eric Jelen (quarti di finale)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (secondo turno)

 Goran Ivanišević /  Slobodan Živojinović (quarti di finale) 
 Jakob Hlasek /  Claudio Mezzadri (secondo turno) 
 Tom Nijssen /  Ricki Osterthun (secondo turno) 
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1989